Saint-Pierre-d'Entremont puede referirse a: 

 Saint-Pierre-d'Entremont, comuna francesa situada en Isère.
 Saint-Pierre-d'Entremont, comuna francesa situada en Orne.
 Saint-Pierre-d'Entremont, comuna francesa situada en Saboya.